Une Pégaside, ou pégaside peut être :
 une Muse du mont Hélicon près de Pégase ;
 une nymphe des puits et des ruisseaux ;
 une pégaside, type de planète aussi appelé Jupiter chaud.